

Géographie 
 Midi, le point cardinal sud.

Temps 
 Midi (ou « midi pile »), l'heure à laquelle  le soleil est à sa plus grande hauteur dans le ciel (à l'heure solaire et non l'heure légale).
 Midi, l'heure du repas de la mi-journée, du milieu de la journée (en France et selon les régions se produit entre 12h00 et 14h00 heure légale).

France

Territoire 
 Midi, la moitié sud de la France métropolitaine, s'étendant sur une partie de la région Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Midi-Pyrénées, une ancienne région administrative française.

Transport 
 Canal du Midi, un canal français qui relie la Garonne à la Méditerranée.
 Canal-du-Midi, une station du métro de Toulouse.
 Compagnie des Chemins de fer du Midi, une des compagnies ferroviaires françaises qui ont fusionné pour créer la SNCF.

Presse 
 La Dépêche du Midi, un journal quotidien régional français édité à Toulouse.
 Midi libre, un journal quotidien régional français, dont le siège se trouve à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier.
 Midi olympique, un journal bi-hebdomadaire français consacré au rugby.

Industrie 
 Société hydroélectrique du Midi (SHEM), une entreprise de production d'électricité.

Technologie 
 MIDI, acronyme de « Musical Instrument Digital Interface », un protocole de communication et de commande initialement pour les instruments de musique.

Œuvres 
 Midi 20, le premier album de Grand Corps Malade (2007).
 Midi les Zouzous, une émission télévisuelle française diffusée sur France 5 destinée aux plus petits, se composant uniquement de dessins animés (2001).
 Midi en France, une émission télévisuelle française présentée par Laurent Boyer et diffusée sur France 3 (2010).

Patronyme 

Chaima Midi (née en 1996), karatéka algérienne

Autres 
 Armée du Midi, une des armées de la Révolution, constituée par ordre du Roy le .
 .
 Gare de Bruxelles-Midi, la gare du sud de Bruxelles.
 .
 MIDI, acronyme désignant le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Intégration du Québec.
 Les 12 Coups de Midi est un jeu télévisé, présenté par Jean-Luc Reichmann depuis le lundi .